El término Ebtún puede hacer referencia a:

 Ebtún, una población localizada en el municipio de Cenotillo, Yucatán, México;
 Ebtún, una población localizada en el municipio de Tixméhuac, Yucatán, México;
 Ebtún, una población localizada en el municipio de Valladolid, Yucatán, México.